Корабль в бутылке — модель корабля, собранная в цельной бутылке. «Корабль в бутылке» — это обобщающее название. Также в бутылках могут находиться самолёты, машины, различные механизмы, целые жанровые сценки.

Суть создания корабля в бутылке — собрать модель так, чтобы её было невозможно вынуть, не нарушая целостность ни модели, ни бутылки.

История 
Это ремесло или искусство возникло в Европе в XVII—XVIII веках. К этому периоду относятся немногие сохранившиеся работы. В то время в бутылки помещали не только модели кораблей, но и сценки на религиозные, бытовые темы.
Сегодня постройка кораблей в бутылках — популярное во всем мире хобби. Любители объединены в несколько ассоциаций, самые крупные из которых американская «The Ships in Bottles Association Of America» и европейская «European Association of Ships in Bottles». Членство в ассоциациях свободное для граждан любой страны.

Способы изготовления 

Чаще всего в бутылку помещают парусный корабль. Это связано с тем, что особенность конструкции парусника упрощает его размещение в бутылке. Существует множество способов поместить корабль в бутылку. Самый простой и распространённый способ — это сделать парусник складным. В основании мачты прячут маленький шарнир, позволяющий наклонить мачту и сложить её вдоль корпуса. В сложенном виде модель проходит в горлышко бутылки. Чтобы распрямить мачты помещённого в бутылку корабля, тянут за предусмотрительно оставленные длинные нити такелажа (штагов). После того, как мачты выпрямятся и займут правильное положение, останется только обрезать лишние нити, и модель готова.

Однако здесь описан лишь самый простой способ поместить корабль в бутылку. Увлечённые этим хобби мастера стараются всячески усложнить себе задачу и поместить в бутылку модели, которые, казалось бы, никак туда не засунешь. Для этого используют инструменты с длинными ручками, магниты, прочную нитку…

Сосновую шишку засовывают в бутылку свежей. Плод могут засунуть в бутылку прямо на корню и сорвать, когда он созрел и в горлышко больше не пролезает. В США массово выдувают бутылочки, в которые прямо при изготовлении закладывают одноцентовую монету.

Но все же большинство придерживаются правил сборки моделей через горлышко бутылки, не прибегая к мошенническим уловкам. Сборка модели это не только умение владением инструментом через маленькое отверстие, это целый расчет, который включает массу знаний свойств используемых материалов.  
Основное правило мастеров изготавливающих корабли в бутылках  : "если корпус корабля проходит через горлышко бутылки, такая работа не стоит и цента".
При помещении в бутылку танков и машин основное правило следующее: "не должно быть видно швов склейки на корпусе танка или автомобиля", вроде бы все просто, но как это выполнить? 
В РФ есть достаточно мастеров продолжающих старые традиции. Многие из них обьединены в сообщество "Корабли в бутылках (Russian Association)", имеющего свои группы на базе социальной сети ВК, также существует закрытая группа на базе мессенджера Ватсап. Наиболее известные мастера в России занимающиеся сборкой моделей в бутылках: Гладилин Всеволод, Брехунцев Игорь, Мирошниченко Станислав, Малашкин Юрий, Бабкин Владислав, Пицун Константин. Зарубежные: Heather Gabriel Roger, Gerard Aubry, Jim Goodwin, Mario Boeris и другие. Постоянно проводятся конкурсы, в которых мастера представляют на показ свои работы. В продаже также  можно приобрести у мастеров понравившиеся модели, но стоит понимать что стоимость их бывает достаточно высока.

Гарри Энг 
Гарри Энг (1932—1996) был мастером по размещению объектов в бутылках. Он был школьным учителем по профессии и создал от 600 до 700 всевозможных бутылок, которые содержали различные объекты, например, мячи для гольфа, навесные замки, бейсбольные мячи и книги. Особенностью Энга было умение завязывать узлы внутри каждой бутылки, большинство из которых были слишком велики для вытягивания через бутылочное горлышко. Он забрал большинство своих секретов с собой в могилу.

Примечания

Ссылки 
 http://www.shipbottle.ru

Литература 
 Попов А. А. Корабли в бутылках. — Минск: Харвест, Москва: «АСТ», 2001. — 176, [32] с. — ISBN 985-13-0457-3; ISBN 5-17-008801-9.

Судомоделизм
Механические головоломки
Бутылки